Нагатинская:

 Нагатинская — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
 Нагатинская — железнодорожная платформа Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 Нагатинская улица — улица в районе Нагатино-Садовники Южного административного округа города Москвы.
 Нагатинская набережная — набережная Москвы-реки в районах Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы.
 Нагатинская волость — волость 5-го стана Московского уезда Московской губернии Российской империи, существовавшая в 1861—1918 годах.